Alfredo Ribeiro (, c. 1930) é um compositor brasileiro.

Compositores do Brasil